Skoki v vodo na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala posamično in v dvojicah (sinhroni skoki) na višinah 3m in 10m.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Izidi na RTVSLO
 Izidi na london2012.com

Skoki v vodo na olimpijskih igrah
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012